

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Okrągła – część wsi Rachcin w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Bobrowniki
 Okrągła – część wsi Nawsie Brzosteckie w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Brzostek
 Okrągła – wieś  w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Połaniec

Inne 
 Okrągła – szczyt w Beskidzie Żywieckim